Влади́мир Мацке́вич:
 Мацкевич, Владимир Александрович (род. 1947) — белорусский военный и государственный деятель, председатель КГБ Беларуси (1995—2000).